Spoiler – appendice aerodinamica posta sull'ala degli aerei
Spoiler – appendice aerodinamica utilizzata nelle automobili
Spoiler – in opere di narrativa, anticipazioni che possono rovinare il gusto della fruizione
Spoiler – album di Aitana del 2019
Spoiler (Stephanie Brown) – personaggio dei fumetti di Batman